В 2000 году проходил 52-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Итоги сезона 
Кенни Робертс, мл. выиграл чемпионат 2000 года уже за 2 гонки до конца. В этом сезоне дебютировал в королевском классе Валентино Росси, который потерпел аварии в первых двух гонках сезона, а также в Валенсии, но несмотря на это сумел выиграть серебро чемпионата с 2 победами и 8-ю подиумами и, разумеется, стал лучшим новичком. Гэрри МакКой одержал 3 победы.

Для чемпиона прошлого года Алекса Кривилье сезон оказался полным разочарованием в связи с болезнью и новым мотоциклом Honda NSR500, трудным в управлении.

Гран-при

500cc 

 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.

Положение в Кубке конструкторов 500cc

250cc

125cc

Участники

500cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам